Śpiąca Wenus – obraz Giorgione
 Śpiąca Wenus – obraz Paula Delvaux'a z 1944 roku